Олимпийские игры 1928
 Летние Олимпийские игры 1928 — IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме, Нидерланды.
 Зимние Олимпийские игры 1928 — II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице, Швейцария.